Moseby kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Moseby (Guldborgsund Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Aastrup Sogn
 Moseby (Jammerbugt Kommune) – en bebyggelse i Jetsmark Sogn
 Moseby (Mejrup Sogn) – en bebyggelse i Mejrup Sogn
 Moseby (Odsherred Kommune) – en bebyggelse i Nykøbing S Sogn
 Moseby (Vejle Kommune) – en bebyggelse i Jelling Sogn